

События 
 Ок. 730 — Агнус Мак Ферг подчиняет себе Стратклид и Долриаду.
 15 января — на совете сенаторов и высшего духовенства, созванном византийским императором Львом III Исавром поклонение иконам было объявлено преступлением. См. Иконоборчество в Византии.
 Мир между Китаем и Тибетом. В честь этого в пограничном городе Чилинь воздвигнут памятник.
 Битва за Раджастан — вооружённый конфликт между арабскими завоевателями и объединёнными индийскими государствами и кланами.
 6—8 декабря — Битва при Ардебиле, крупнейшее сражение между арабами и хазарами, закончилось полным разгромом арабской армии.

Скончались 
 Константин (мученик)

См. также